Municipio de Mirage puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mirage (condado de Rawlins, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Rawlins.
 Municipio de Mirage (condado de Kearney, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Kearney.